Kolven (sport)
 Colf
 Moedermelk kolven of afkolven met een borstkolf